Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1995 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Rick Leach und Scott Melville gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge. Die „Woodies“ gewannen in drei Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr dritter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993 und 1994) und ihr vierter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1995